Acequias peut désigner :

Toponymes

Acequias : l'une des sept paroisses civiles de la municipalité de Campo Elías dans l'État de Mérida ;
 Acequias : capitale de la paroisse civile d'Acequias de la municipalité de Campo Elías dans l'État de Mérida.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme